Butt pode ser:

Nicky Butt
Hans-Jörg Butt
Beavis and Butt-Head
Gizz Butt
Pâmela Butt
Khushnood Butt
Aparelho de Butt

Desambiguação